Notre-Dame-de-Vie peut faire référence à : 
 l’Institut Notre-Dame de Vie à Venasque, en France ;
 la chapelle Notre-Dame-de-Vie, située à Mougins, en France ;
 le Mas Notre-Dame-de-Vie de Mougins adjacent à la chapelle ;
 la chapelle Notre-Dame-de-Vie, située à Vitrolles, en France.